Voici la liste des planètes mineures numérotées de 40001 à 41000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

40001-40100

40101-40200

40201-40300

40301-40400

40401-40500

40501-40600

40601-40700

40701-40800

40801-40900

40901-41000 

40001-41000